Cinnamon Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cinnamon Mountain (Gunnison County, Colorado)	
 Cinnamon Mountain (San Juan County, Colorado)	
 Cinnamon Mountain (Montana)